Niemcy:
 Oberreichenbach – dzielnica miasta Brand-Erbisdorf w Saksonii
 Oberreichenbach – dzielnica miasta Reichenbach im Vogtland w Saksonii
 Oberreichenbach – dzielnica miasta Reichenbach/O.L. w Saksonii
 Oberreichenbach – dzielnica miasta Weißenhorn w  Bawarii
 Oberreichenbach – dzielnica gminy Birstein w Hesji
 Oberreichenbach – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Calw
 Oberreichenbach – gmina w Bawarii, w powiecie Erlangen-Höchstadt